Knowsley – miejscowość w Australii
 Knowsley – miejscowość w West Lancashire, w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Knowsley – miejscowość w hrabstwie Merseyside (Anglia)
 Metropolitan Borough of Knowsley – dystrykt hrabstwa Merseyside (Anglia)